ТИУ — многозначная аббревиатура:
 ТИУ — типовой информационный узел
 ТИУ — Тюменский индустриальный университет

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей